Владимир Николаевич Ким (20 февраля 1937, Артём, Приморский край, РСФСР — 4 июня 2003, Алма-Ата, Казахстан) — советский, казахстанский архитектор, лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный архитектор Казахской ССР .

Биография 
Родился 20 февраля 1937 года в городе Артём в семье корейцев, переселившихся в Россию в середине 1910-х годов из Кореи после оккупации страны Японией.

Детство и юность прошли в Караганде, куда семья была депортирована в 1937 году. После смерти отца воспитывался в семье деда по отцовской линии.

В 1962 году закончил Московский архитектурный институт (МАРХИ) по специальности «архитектура». После окончания института жил и работал в Алма-Ате.

С 1962 по 1974 годы работал в республиканском проектном институте ГГПИ «Казгорстройпроект» архитектором, в дальнейшем — руководителем мастерской. С 1974 года работал в ГПИ «Алмаатагипрогор» главным архитектором института, затем руководителем 3-й мастерской.
В 1989 году организовал собственное проектное бюро — творческую производственную мастерскую «Проект-1», где работал до 2003 года.

Был членом Правления Союза архитекторов Казахстана.

Автор ряда уникальных зданий и комплексов в г. Алма-Ата и Астана.

В. Ким спроектировал комплекс правительственных зданий в Астане.

Умер 4 июня 2003 года в Алма-Ате. Похоронен на Бурундайском кладбище.

Работы 
 Республиканская публичная библиотека им. Пушкина (ныне Национальная библиотека Республики Казахстан) (авторский коллектив — архитекторы: В. Ищенко, В. Тютин, К. Кальной, В. Ким, Е. Кузнецов, инженеры: В. Ангельский, Т. Бухарбаев, А. Деев, Г. Калиш, В. Михалищев, Г. Стулов)
 Дворец им. Ленина (ныне Дворец Республики)(авторский коллектив — архитекторы: Н. Рипинский, Л. Ухоботов, В. Ким, В. Алле, Ю. Ратушный, А. Соколов; инженеры: В. Кукушкин, Б. Делов, В. Сушенцев) — памятник истории и культуры республиканского значения. В 2010 году оригинальный архитектурный облик здания утрачен вследствие неудачной реконструкции.
 Комплекс мемориала Славы и окружного дома офицеров в парке имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев(авторский коллектив — архитекторы: В.Ким, Т.Басенов, Р.Сейдалин, Э.Цой; скульпторы: А.Артимович, В.Андрющенко)
 Республиканский дворец пионеров (авторский коллектив — В.Ким, А.Зуев, Т. Абильдаев; инженеры: Ю.Локтев, Е.Средников, Н. Верной, Б. Мусургалиев, А.Алексеев, С. Касканов).

Награды 
 Лауреат государственной премии СССР (1971)
 Заслуженный архитектор Казахской ССР (1984)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Энциклопедия Алматы
 Если бы не помощь казахстанцев…
 Алматинский Дворец школьников 
 Мемориал славы 
 Дворец Республики 

Выпускники МАРХИ
Заслуженные архитекторы Казахской ССР
Похороненные на Бурундайском кладбище